Шебойган може да се отнася за:
 Шебойган, град в САЩ
 Шебойган (окръг), САЩ
 Шебойган (река), САЩ